Серге́й Аване́сов:
 Аванесов, Сергей Михайлович (род. 1934) — советский и российский гандбольный тренер.
 Аванесов, Сергей Сергеевич (род. 1963) — российский философ, религиовед, педагог.